Dudda ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Dudda (* 1963), deutscher Kommunalpolitiker (SPD) und seit 2015 gewählter Oberbürgermeister in Herne
 Johannes Dudda (1927–1989), Wissenschaftler und Museologe
 Julian Dudda (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Jürgen Dudda (1952–2004), deutscher Fußballspieler
 Waldemar Dudda (1925–2015), deutscher Politiker (SPD)
 Wolfgang Dudda (* 1957), deutscher Politiker (Piraten)

Siehe auch:
 Duda